Дже́ральд Чик (; ) — австралийский, ранее канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Родился и вырос в Канаде, там же начал заниматься кёрлингом, в 1990 переехал в Австралию.

В составе мужской сборной Австралии участник пяти  (лучший результат — шестое место в ) и восьми  (пятикратные чемпионы). В составе смешанной сборной Австралии участник . Восьмикратный , , двукратный . Как канадский кёрлингист, участник и чемпион , .

Играет в основном на позициях второго и третьего.

Достижения 
 : золото (, , , , ), серебро (, ), бронза ().
 : золото (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000), серебро (2001, 2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013), бронза (2006, 2016).
 : золото (2018), бронза (2019, 2022).
 : золото (2007, 2008), серебро (2011).
 : золото ().
 : золото (1984).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 1985 Ursel Team - Honoured Members Database | Manitoba Sports Hall of Fame

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Австралии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Австралии